Xicheng bezeichnet:

 Xicheng (西城区), Stadtbezirk von Peking, Volksrepublik China
 Xicheng (Anguo) (西城镇), Großgemeinde der Stadt Anguo in der chinesischen Provinz Hebei
 Xicheng (Gejiu) (锡城镇), Großgemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xicheng (Helong) (西城镇), Großgemeinde der Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin
 Xicheng (Keshan) (西城镇), Großgemeinde im Kreis Keshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Xicheng (Qixia) (西城镇), Großgemeinde der Stadt Qixia in der chinesischen Provinz Shandong
 Xicheng (Yangyuan) (西城镇), Großgemeinde im Kreis Yangyuan in der chinesischen Provinz Hebei
 Xicheng (Youxi) (西城镇), Großgemeinde im Kreis Youxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Xicheng (Dingzhou) (西城乡), Gemeinde der Stadt Dingzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Xicheng (Lichuan) (西城乡), Gemeinde im Kreis Lichuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xicheng (Wenshui) (西城乡), Gemeinde im Kreis Wenshui in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xicheng (Xian) (西城乡), Gemeinde im Kreis Xian in der chinesischen Provinz Hebei
 Xicheng (Bazhou) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Bazhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xicheng (Cuiping) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Cuiping in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xicheng (Gaizhou) (西城街道), Straßenviertel der Stadt Gaizhou in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xicheng (Hongshan) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongshan in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Xicheng (Huangyan) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huangyan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xicheng (Jieshou) (西城街道), Straßenviertel der Stadt Jieshou in der chinesischen Provinz Anhui
 Xicheng (Jintan) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jintan in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xicheng (Jingzhou) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jingzhou in der chinesischen Provinz Hubei
 Xicheng (Mudan) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Mudan in der chinesischen Provinz Shandong
 Xicheng (Nanchuan) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanchuan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Xicheng (Qilin) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qilin in der chinesischen Provinz Yunnan
 Xicheng (Shunqing) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xicheng (Tongchuan) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tongchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xicheng (Xichang) (西城街道), Straßenviertel der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xicheng (Xingping) (西城街道), Straßenviertel der Stadt Xingping in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xicheng (Xinluo) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinluo in der chinesischen Provinz Fujian
 Xicheng (Xinmin) (西城街道), Straßenviertel der Stadt Xinmin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xicheng (Yanhu) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanhu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xicheng (Yongkang) (西城街道), Straßenviertel der Stadt Yongkang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Xicheng (Yucheng) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yucheng in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xicheng (Zengdu) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zengdu in der chinesischen Provinz Hubei
 Xicheng (Zhenxing) (西城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhenxing in der chinesischen Provinz Liaoning